Johann Gottlob Schneider henviser til følgende personer:

 Johann Gottlob Schneider den ældre (1753–1840) − tysk organist og kantor
 Johann Gottlob Schneider den yngre (1789–1864) − tysk organist og komponist
 Johann Gottlob Theaenus Schneider (1750–1822) − tysk filolog og zoolog